TDK steht für:
 Tōkyō Denkikagaku Kōgyō, japanisches Unternehmen; siehe TDK
 transavia.com Denmark, dänische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Türk Dil Kurumu, türkische Sprachgesellschaft
 Theorie des kommunikativen Handelns (1981), Werk von Jürgen Habermas
 Turmdrehkran

TDK